Cēsis, comune della Lettonia
 CESIS, Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza italiano.